Quisqueya désigne :
 Quisqueya (ou Kiskeya) est également l'autre nom de l'île d'Hispaniola
 Quisqueya une municipalité de la province de San Pedro de Macorís en République dominicaine
 Quisqueya constituant l'un des 70 secteurs du Distrito Nacional en République dominicaine
 Université Quisqueya est une université de Port-au-Prince, Haïti
 Quisqueya (plante), un genre d'orchidées de la sous-tribu des Laeliinae